Savanes (frz. „Savannen“) bezeichnet:

 eine togoische Region, siehe Region Savanes (Togo)
 einen ivorischen Distrikt, siehe Savanes (Elfenbeinküste)
 eine ehemalige ivorische Region, siehe Savanes (ehemalige Region)